Graf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Byrd Graf
 Siegmund Sigismund Graf